После окончания регулярного чемпионата 10 апреля 2011 года, 13 апреля стартовали игры Плей-офф для 16 команд лиги (по 8 от каждой конференции). Победители трёх дивизионов в каждой конференции, а также команды, которые заняли четвёртые места в своих конференциях, были «посеяны». Это гарантировало, что лидеры смогут встретиться друг с другом только в полуфинале кубкового турнира. Каждая серия состоит из семи игр до четырёх побед, в формате 2—2—1—1—1. Чемпионом западной конференции стал Ванкувер Кэнакс, а на «востоке» победителями стали хоккеисты «Бостона». Финальная серия стартовала 1 июня в Ванкувере, а завершилась 15 июня там же седьмым матчем, в котором верх взял «Бостон», став обладателем Кубка Стэнли спустя 39 лет. Лучшим игроком плей-офф был признан страж ворот «Мишек» — Тим Томас.

Положение команд 

 # — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, П — поражений, ПО — поражений в овертайме/по буллитам, ВОО — выигрыш в основное время и овертайме, ШЗ — забитые шайбы, ШП — пропущенные шайбы, О — очков, цветом выделены команды обеспечившие себе участие в плей-офф.

Сетка

Статистика игроков

Полевые игроки 

И = Игр; Г = Голы; П = Пасы; О = Очки (гол+пас); +/- = Плюс/Минус

Вратари 

П = Побед; СП = Средняя пропускаемость; %ОБ = Отбитых бросков (в %); СМ = Матчей на 0

Четвертьфиналы конференций

Четвертьфиналы Восточной конференции 

Окончательно все команды, которые примут участие в плей-офф Кубка Стэнли, стали известны только в последние игры регулярного чемпионата. На Востоке судьба последней — восьмой — путевки решалась в субботу (9 апреля). Нью-Йорк Рейнджерс отставали на два очка от Каролины Харрикейнз, и таким образом всё было в руках «Ураганов» — их победа гарантировала им выход в решающую стадию сезона.

Первыми играли Рейнджерс, и со своей задачей они справились, обыграв вечных соперников из Нью-Джерси Девилз — 5:2. Через несколько часов начиналась игра, решавшая судьбу восьмого места — Каролина Харрикейнз играли c Тампа Бэй Лайтнинг, которые занимали пятое место и не могли ни подняться с этой позиции, ни опуститься ниже. Несмотря на это, Лайтнинг сенсационно выиграли 6:2, отправив Харрикейнз в досрочный отпуск.

(1) Вашингтон Кэпиталз — (8) Нью-Йорк Рейнджерс 
Несмотря на статус фаворита, аналитики не спешили отдавать победу «Столичным», которые проиграли «Рейнджерам» три игры подряд с суммарным счётом 1:15. По их мнению, большим фактором в исходе серии должна была стать игра вратаря Рейнджерс Хенрика «Короля» Лундквиста. Также важным представлялось то, насколько «Столичные» готовы к игре в плей-офф в условиях новой, оборонительной системы, введенной тренером клуба Брюсом Будро по ходу сезона. Кэпиталз выиграли две первые игры у Рейнджерс, но уступили в третьей. В одной из самых малорезультативных встреч первого раунда «Столичные» сначала вышли вперед, а потом проиграли в напряженнейшем матче в Нью-Йорке. «Рейнджеры» сполна пользовались своим жестким, а иногда и грубым стилем игры, за который в первую очередь отвечало звено Праст — Бойл — Эвери. А в третьей встрече очень много споров вызвал силовой прием Марка Стаала в голову Майка Грина. Грин недавно восстановился от сотрясения, поэтому некоторые выражали мнение, что тот прессинг, который «Рейнджеры» оказывали лично на него, не случаен и состоял из целенаправленных попыток нанести травму головы. Далее Кэпиталз выиграли две следующие встречи, а вместе с ними и серию.

Итог серии: победа «Вашингтона» 4-1

(2) Филадельфия Флайерз — (7) Баффало Сейбрз 
«Летчики» слабо провели концовку сезона, упустив победу в конференции и едва не опустившись на четвертую позицию. В сезоне 2010/11 команды выиграли по две очных встречи, при этом Сейбрз, фантастически проведшие вторую половину сезона, выиграли последние две и могли смотреть с оптимизмом на противостояние с «Летчиками». Для Флайерз плей-офф начался со смены на посту номер один: молодой Сергей Бобровский после крайне неудачного второго матча уступил место опытному Брайану Буше, а вторым вратарем стал другой ветеран — Майкл Лейтон. Потом «Летчики» выиграли у Сейбрз ещё одну игру, что позволило им вырваться вперед в противостоянии Вратарская чехарда не пошла на пользу Филадельфии, как итог, после 4 игр счет в серии стал равным. В пятом матче «клинки» вели с перевесом в три шайбы, «летчики» сумели отыграться, но в овертайме победы все-таки добилась именно команда из Баффало. Шестая игра стала самой драматичной в серии: Сейбрз вели 2:0 и 3:1, однако не смогли удержать преимущество, и Флайерз (проведшую очередную игру с двумя вратарями: неудачно игравшего Лейтона сменил Буше) одержали волевую победу 4:5, после чего уверенно выиграли в заключительном матче серии 5:2 в родных стенах. В двух последних матчах отлично проявили себя лидеры команды — Бриер, Жиру, Лейно.

Итог серии: победа «Филадельфии» 4-3

(3) Бостон Брюинз — (6) Монреаль Канадиенс 
Эта пара представляет собой одно из самых горячих противостояний мирового хоккея. В сезоне 2010/11 после спорного силового приема Здено Хары болельщики команд обрушили друг на друга новую волну ненависти. Серия началась с двух побед «Канадцев», посеянных ниже. Довольно неожиданным было видеть, как атака «Мишек» никак не могла расправиться с вратарем соперников Кэри Прайсом, а вот лучший вратарь регулярки Тим Томас не выручал свою команду. Дополнительные проблемы «Мишкам» принесла болезнь капитана и столпа обороны команды Здено Хары, который подхватил грипп и усугубил ситуацию обезвоживанием в первой игре серии. Так или иначе, Хара вернулся в третьей игре и её «Мишки» выиграли, трижды пробив Прайса. В четвёртой игре Бостон в упорном мачте вырвал победу в овертайме, по ходу встречи постоянно отыгрываясь. После чего команды обменялись домашними победами и им предстоит выявить победителя в седьмом матче. В решающей игре силнее оказались хоккеисты из Бостона.

Итог серии: победа «Бостона» 4-3

(4) Питтсбург Пингвинз — (5) Тампа-Бэй Лайтнинг 
В этой паре «Пингвины», победившие в Кубке Стэнли-2009, без Евгения Малкина и Сидни Кросби противостоят Тампа-Бэй Лайтнинг, в первый раз за несколько лет попавших в плей-офф. И хотя в последние время перед плей-офф лидер «Молний» Стивен Стэмкос находился в очевидном спаде (отчего и упустил звание лучшего голеадора Лиги), предполагалось, что «Молнии», в составе которых был также один из лучших распасовщиков — опытнейший Мартен Сен-Луи, должны были дать бой «Пингвинам». Лайтнинг и Пингвинз стали одной из самых грубых серий первого раунда. В Питтсбурге команды обменялись победами, а первый матч в Тампе остался за «Пингвинами». По итогам этой встречи, на одну игру были дисквалифицированы Стив Дауни и Крис Кунитц, каждый из которых провел жесткий силовой прием в той игре. Также за «Пингвинами» остался и второй матч в гостях. В пятом матче «Молнии» камня на камне не оставляют от Пингвинз, громя их на собственной площадке 8:2. Победа в шестом матче тоже достается Лайтнинг. В седьмом матче хоккеистами Тампы был забит один лишь гол, но его хватило для победы. Лайтнинг смог выиграть серию, проигрывая по ходу 1:3.

Итог серии: победа «Тампа-Бэй» 4-3

Четвертьфиналы Западной конференции 
В Западной конференции команды финишировали необычайно плотно — вторую и девятую позицию разделили всего лишь десять очков (для сравнения, на Востоке это число составило 15, и примерно столько же составляла эта разница по итогам прошлого регулярного сезона). Такая плотность результатов говорила о том, что команды примерно равны по своему классу, а значит, многое в плей-офф должна была решить физическая готовность.

(1) Ванкувер Кэнакс — (8) Чикаго Блэкхокс 

В прошедшие перед этим два сезона именно «Черные Ястребы» преграждали путь «Кэнакс» в первом раунде плей-офф. На сей раз фаворитами считались, Кэнакс, поскольку они выиграли Президентский Кубок, присуждаемый лучшей команде регулярного чемпионата. «Ястребы» же попали в плей-офф исключительно благодаря победе Миннесота Уайлд над Даллас Старз в последний день чемпионата. Если бы исход встречи оказался иным, «Кэнакс» противостояли бы «Звезды», а действующий обладатель Кубка Стэнли оказался бы за бортом этого розыгрыша. В то же время, явно в форме находились лидеры Кэнакс — братья-близнецы Хенрик и Даниэль Седины и вратарь Роберто Люонго, который отлично провел концовку чемпионата. Серия для «Кэнакс» складывалась неожиданно легко — они выиграли первые три встречи. В то же время, серия не обошлась без скандала: игрок «Кэнакс» Раффи Торрес применил жесткий силовой прием против «Ястреба» Брента Сибрука. Несмотря на то, что большая часть болельщиков призывали НХЛ дополнительно наказать Торреса дисквалификацией или штрафом, Лига не увидела грубости в действиях хоккеиста, поскольку совершая силовой прием, он не выставлял руку, чтобы ей ударить соперника. Интересен так же тот факт, что Торрес всего лишь за несколько игр до этого вернулся после предыдущей дисквалификации. Однако действующий обладатель Кубка Стэнли не собирался так легко складывать свои полномочия. В следующих двух матчах «Ястребы» одержали две победы с общим счетом 12:2. Из-за неудачной игры вратаря Роберто Люонго в прошлых двух играх, тренер Кэнакс в шестом матче со стартового свистка выставил резервного голкипера Кори Шнайдера. В третьем периоде шестого матча был назначен буллит в ворота Ванкувера за снос игрока Чикаго Михала Фролика. Фролик реализует штрафной бросок, а вратарь «Кэнакс» в попытке отразить бросок получает травму. Его заменяет Люонго. Он неплохо выглядел в оставшееся время, однако не смог спасти ворота после удара Смита. Чикаго побеждает 4:3 в овертайме и делает счет в серии 3:3. Таким образом Чикаго Блэкхокс смогли сравнять счет в серии проиграв первые три матча. Седьмой матч начался с быстрого гола Кэнакс. Далее команды действовали максимально надежно в обороне, опасно атаковали, а также были надежны и вратари. Менее чем за три минуты до конца третьего периода Ванкувер получает численное преимущество, однако Тэйвз смог забить в меньшинстве — 1:1. В овертайме, после ошибки игрока Чикаго в своей зоне, нападающий Кэнакс — Александр Барроуз выходит один на один и поражает ворота Кори Кроуфорда. В итоге побеждает в матче и в серии Ванкувер Кэнакс.

Итог серии: победа «Ванкувера» 4-3

(2) Сан-Хосе Шаркс — (7) Лос-Анджелес Кингз 
Исход этой пары представлялся ясным куда больше, чем любого другого четвертьфинала конференции. «Акулы» были на ходу в концовке сезона, в то время как «Короли» потеряли из-за травмы своего лучшего игрока Анже Копитара. Разница в игровой форме команд на завершающем этапе сезона оказалась слишком велика. С началом серии, однако, «Акулы» уже не в первый раз оказались в ситуации, когда в плей-офф оппонент, которого они явно превосходят в классе, оказывает достойное сопротивление. Их победа в первом матче состоялась лишь в овертайме, тогда как Кингз буквально сокрушили их во втором матче — 4:0. В третьем матче «Акулы» выиграли в овертайме 6:5, совершив «камбэк» со счета 0:5. В следующем матче Сан-Хосе уверенно обыграли соперника 6:3, однако в следующем матче не смогли победить на домашнем льду и серия переместилась в Лос-Анджелес. Шестой матч закончился победой Шаркс, на третьей минуте первого овертайма Джо Торнтон забил победный гол в ворота Куика и вывел свою команду в полуфинал конференции.

Итог серии: победа «Сан-Хосе» 4-2

(3) Детройт Ред Уингз — (6) Финикс Койотис 
Второй сезон подряд пути «Красных Крыльев» и «Койотов» пересеклись в первом раунде. В прошлый раз сильнее оказались хоккеисты из «Города Моторов», им же предрекали победу и в этот раз. Однако хоккеисты из Детройта начали серию без одного из своих лучших игроков — Хенрика Зеттерберга. Против «Койотов» говорил тот факт, что на психологическое состояние команды могут повлиять постоянные слухи о возможном переезде клуба в канадский Виннипег (откуда они и приехали чуть более чем за полтора десятка лет до этого сезона). «Красные Крылья» выиграли все три первых игры. Специалисты отмечали выступление российского форварда Павла Дацюка, который после трёх матчей делил первое место по очкам и единолично лидировал по рейтингу полезности +/-. Самым интересным матчем стал второй — «Ред Уингз» в начале второго периода вели 4:0, но «Койотис» смогли сократить отставание до минимума, но все же «Крылья» одержали победу. Эксперты отмечали не очень хорошую игру «Койотов» в защите — в каждой из трех игр они пропускали по четыре шайбы. В четвёртом матче интрига сохранялась до третьего периода. В третьем периоде Детройт забил три шайбы и оформил себе выход в следующий раунд.

Итог серии: победа «Детройта» 4-0

(4) Анахайм Дакс — (5) Нэшвилл Предаторз 
Одна из лучших оборонительных команд Лиги, Предаторз, против лучшего голеадора регулярки — Кори Перри и одного из лучших звеньев: Перри — Гетцлаф — Райан. Во многом благодаря отличной игре Майка Фишера, приобретенного в конце зимы у Сенаторз, после трёх встреч клуб из Нэшвилла вёл у Дакс — 2:1. При этом, вопреки прогнозам, в этой серии все игры были достаточно результативны: за три первых игры на двоих команды забили 20 шайб за три игры — лучший показатель из всех восьми серий первого раунда. В следующих трех играх команды забили 22 шайбы на двоих, в которых «Утки» одержали одну победу, а «Хищники» две. Впервые в своей истории Нэшвилл Предаторз преодолели рубеж первого раунда плей-офф.

Итог серии: победа «Нэшвилла» 4-2

Полуфиналы конференций

Полуфиналы Восточной конференции

(1) Вашингтон Кэпиталз — (5) Тампа-Бэй Лайтнинг 
Вторая встреча команд в плей-офф после 2003 года. Тогда в шести матчах сильнее оказались «Молнии». В регулярном чемпионате команды встречались шесть раз, четыре победы у Вашингтона и две у Тампы. В этом плей-офф «Тампа-Бэй» с огромным трудом одолели «Питтсбург» в семи играх, во многом благодаря феноменальной игре вратаря-ветерана Дуэйна Ролосона. Его игра является главной надеждой для «Молний» в сдерживании звездных форвардов «Вашингтона», поскольку их собственная атака время от времени давала серьёзнейшие сбои. Также важной была игра хоккеистов низших звеньев «Молний» — в серии c «Пингвинами» они сыграли важнейшую роль, как в защите, так и в нападении. Хотя Лайтнииг победили в серии 4-0, в каждом из четырёх матчей шла упорная борьба.

Итог серии: победа «Тампа-Бэй» 4-0

(2) Филадельфия Флайерз — (3) Бостон Брюинз 
Шестая встреча этих двух команд в борьбе за Кубок Стэнли. Бостон Брюинз взяли убедительный реванш (4-0) за прошлогоднее поражение на этой же стадии плей-офф. Тогда ведя в серии 3-0 «Медведи» в итоге уступили 3-4. В этом году, «Филадельфия» подходила к серии фаворитом, хотя слабые места явны и у той, и у другой команды. «Мишки» так и не смогли забить в большинстве за семь игр серии с «Монреалем», а у «Лётчиков» за семь игр матчи начинали три разных вратаря — Сергей Бобровский, Майкл Лейтон и Брайан Буше.

Итог серии: победа «Бостона» 4-0

Полуфиналы Западной конференции

(1) Ванкувер Кэнакс — (5) Нэшвилл Предаторз 
Впервые команды встречались в рамках плей-офф. В регулярном чемпионате команды встречались четыре раза и каждая из команд одержала по две победы. «Предаторз», оставившие за бортом лучшего бомбардира сезона Кори Перри и его «Уток», вряд ли стремятся к большему — они и так попали в четверку лучших в своей конференции. Проблемой для «Кэнакс» могла стать вратарская позиция — Роберто Люонго провалил два матча (оба раза он был заменен по ходу игры), а Кори Шнайдер, получив свой шанс в шестом матче, получил травму, и таким образом команда, имеющая одного из лучших основных вратарей и одного из лучших дублеров, могла испытать кризис на посту № 1. Люонго показал довольно уверенную игру против «Предаторз», его команда выиграла серию 4-2, а «Хищники» не смогли выиграть ни одной игры на своей площадке.

Итог серии: победа «Ванкувера» 4-2

(2) Сан-Хосе Шаркс — (3) Детройт Ред Уингз 
Пятая серия матчей команд в плей-офф. В прошлом году в полуфинале западной конференции «Сан-Хосе» были сильнее в пяти матчах. Первые три игры оказались за хоккеистами «Сан-Хосе». Однако далее игроки «Детройта» смогли выиграть следующие три матча и сравнять счет в серии 3-3, как это удалось Чикаго Блэкхокс в первом раунде против «Ванкувера». Но как и «Чикаго», «Детройт» не смог выиграть седьмой матч. Об упорности серии говорит и тот факт что шесть из семи матчей закончились с разницей в одну шайбу.

Итог серии: победа «Сан-Хосе» 4-3

Финалы конференций

Финал Восточной конференции

(3) Бостон Брюинз — (5) Тампа-Бэй Лайтнинг 
Бостон Брюинз не выигрывали кубок с сезона 1971/72, когда за команду выступал великий Бобби Орр, увековеченный в статуе около арены TD Garden — дома для сегодняшних «Мишек».
В финале Востока встречались две команды, каждая из которых выиграла в предыдущем раунде с сухим счетом 4-0. Первая встреча команд в рамках плей-офф. В регулярном чемпионате 2010/11 три победы одержали «Медведи», одну «Молнии». В упорной серии из семи матчей сильнее оказались хоккеисты из Бостона.

Итог серии: победа «Бостона» 4-3

Финал Западной конференции

(1) Ванкувер Кэнакс — (2) Сан-Хосе Шаркс 

«Канадцы» никогда за почти 40 лет существования не выигрывали Кубок. Дважды они были к этому чрезвычайно близки, но в первый раз на их пути в финале встали в то время непобедимые «Айлендерс» с одним из наиболее результативных хоккеистов в истории хоккея Майком Босси, а во второй попытке в финале великолепная команда, в которой солировали Павел Буре, Джеофф Кортнелл и Тревор Линден, уступила в семи играх Нью-Йорк Рейнджерс. У ньюйоркцев решающий гол забил Марк Мессье, до этого выигравший не один Кубок с «Эдмонтоном», а финальная серия, в которой встретились «Кэнакс» и «Рейнджерс» вошла в историю как одна из самых драматичных.
Впервые команды встречались в плей-офф. В регулярном чемпионате «Ванкувер» одержал три победы над «Шаркс» и потерпел одно поражение по буллитам. Также это встреча двух команд, которые в предыдущих раундах нынешнего плей-офф ведя в серии со счетом 3-0 довели дело до седьмого матча. «Сан-Хосе» испытали немало проблем в предыдущем раунде. Несмотря на то, что они повели в серии 3-0, их соперники «Детройт» смогли сравнять счет, и лишь в седьмой игре серии «Шаркс» смогли одержать победу. «Кэнакс», хотя и не без усилий, но довольно уверенно выиграли у «Нэшвилла» — 4-2. «Ванкувер» в пяти матчах обыграл «Сан-Хосе» и в третий раз в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли.

Итог серии: победа «Ванкувера» 4-1

Финал Кубка Стэнли

Ванкувер Кэнакс — Бостон Брюинз 

Команды ранее никогда не встречались в плей-офф, а единственная встреча в регулярном чемпионате 2010/11 закончилась победой «Бостона» 3:1. Впервые с 2007-го года в финале участвовала канадская команда, а последний раз коллектив из Канады выигрывал кубок в 1993 году, им был Монреаль Канадиенс. «Ванкувер» два раза играл в финалах и оба раза уступил, последний раз это произошло в 1994 году, они проиграли Нью-Йорк Рейнджерс. «Бостон» же последний раз играл в финале в 1990 году, а выигрывал в далёком 1972. Впервые в истории Кубка Стэнли в финале встречались команды, капитаны которых — европейцы.
Обладателем Кубка Стэнли стал Бостон Брюинз, который обыграл Ванкувер Кэнакс в семи матчах. Тим Томас получил Конн Смайт Трофи как лучшему игроку плей-офф, а Патрис Бержерон стал членом тройного золотого клуба.

Итог серии: победа «Бостона» 4-3

Ссылки 
Официальный сайт

Примечания 

2011 год в хоккее
Плей-офф Кубка Стэнли